Силезкото войводство  () е войводство в Южна Полша, което обхваща историческата област Горна Силезия (Górny Śląsk, Гурни Шльонск), както и части от Малополша. Заема площ от 12 333,09 км2. Административен център е град Катовице.

История 

Войводството е създадено през 1999 г. след обединението на 3 войводства – Катовишко, Белско и Ченстоховско.

Население 

Според данни от полската Централна статистическа служба, към 1 януари 2014 г. населението на войводството възлиза на 4 599 447 души. Гъстотата е 373 души/км2.

Административно деление 
Войводството се дели на 36 окръга (повята), които от своя страна са разделени на 167 общини (гмини).

Бележки